Уильям де Феррерс ():
 Уильям де Феррерс из Гроуби (ок. 1240—ок. 1287) — английский рыцарь и землевладелец.
 Уильям де Феррерс, 3-й граф Дерби (ум. 1190) — 3-й граф Дерби (де-юре) с 1160/1162 года.
 Уильям де Феррерс, 4-й граф Дерби (ум. 1247) — 4-й граф Дерби (де-юре) с 1190 года, граф Дерби (де-факто) с 1199.
 Уильям де Феррерс, 5-й граф Дерби (ум. 1254) — 5-й граф Дерби с 1247, сын Уильяма (II) де Феррерса, 4-го графа Дерби.